Bercero puede referirse a:

 Bercero, localidad española en la provincia de Valladolid.
 El nombre común de la planta Stipa gigantea.